Kristian Vilhelm Koren Schjelderup ist der Name folgender Personen:

* Kristian Vilhelm Koren Schjelderup senior (1853–1913), norwegischer Bischof
 Kristian Vilhelm Koren Schjelderup junior (1894–1980), norwegischer Bischof